Boemerangmaskerbij
 Brilmaskerbij
 Drievlekkige maskerbij
 Duinmaskerbij
 Gehoornde maskerbij
 Gekielde maskerbij
 Gestippelde maskerbij
 Gewone maskerbij
 Kleine lookmaskerbij
 Kleine slanksprietmaskerbij
 Kleine tuinmaskerbij
 Kortsprietmaskerbij
 Lookmaskerbij
 Moerasmaskerbij
 Poldermaskerbij
 Resedamaskerbij
 Rietmaskerbij
 Rinks maskerbij
 Rode maskerbij
 Slanksprietmaskerbij
 Stipmaskerbij
 Tuinmaskerbij
 Weidemaskerbij
 Zompmaskerbij